1995 Голяма награда на Пасифика е 2-рото за Голямата награда на Пасифика и петнадесети кръг от сезон 1995 във Формула 1, провежда се на 22 октомври 1995 година на пистата Окаяма, Япония.

Квалификация

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Пасифика